Singapour peut désigner :
 Singapour, un pays d'Asie du Sud-Est ;
 Singapour, la principale ville de ce pays ;
 la rivière Singapour, un cours d'eau de Singapour situé dans le centre-ville de la ville du même nom ;
 le détroit de Singapour, un détroit faisant partie du détroit de Malacca et séparant Singapour des îles Riau en Indonésie ;
 le port de Singapour, un port du pays du même nom ;
 la bataille de Singapour, une bataille de la Seconde Guerre mondiale ayant pour enjeu le contrôle de Singapour entre l'Empire du Japon et les Alliés ;
 En route vers Singapour, un film américain de 1940 ;
 Singapour, un film américain de 1947 ;
 Singapour, un film indien de 1960.

Voir aussi